Ел Миљон има више значења:

 Ел Миљон, Ел Милагро (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Миљон (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Миљон (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику